Il doppio del torneo di tennis East West Bank Classic 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Bettina Bunge /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (semifinali)

 Eva Pfaff /  Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Jo Durie /  Kathy Jordan (secondo turno)
 Alycia Moulton /  Anne White (primo turno)
 Zina Garrison /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1986